Thomas Stewart Traill
Condado de Traill
Traill (Santa Fé)

Veja também
Trail

Desambiguação